
Кайо́ (Caillaud, Caillaux, Cailliau, Cailhau, Cayo) — фамилия и топоним:

Фамилия 
  (1788—1876) — французский художник, директор Лувра в 1841—1848 годах.
  (1874—1943) — парижская светская львица, жена Жозефа Кайо, застрелившая редактора «Фигаро» Гастона Кальметта.
 Кайо, Жозеф (1863—1944) — французский политик, премьер-министр и министр финансов Франции (1911—1912).
 Кайо, Роберт — бельгийский инженер и программист, один из изобретателей Всемирной паутины.
 Кайо, Фредерик (1787—1869) — французский путешественник и естествоиспытатель, исследователь Африки.
  (род. 1957) — французский гроссмейстер по шахматной композиции

Прозвище 
 Таварес Франко, Луис Карлос (Кайо) (1955—2019) — бразильский футболист, тренер.
 Кайо — игрок в мини-футбол.
 Кайо (род. 1995) — бразильский футболист.

Псевдоним 
 Кайо Хироюки (род. 1972) — японский борец сумо в ранге одзэки.

Топоним 
 Кайо — коммуна в регионе Лангедок — Руссильон, Франция.
 Ворота Кайо — сооружение конца XV века в Бордо, Франция.
 Округ Кайо — крупнейший по площади округ Белиза.
 Кайо-Коко — остров в провинции Сьего-де-Авила, Куба.
 Кайо Ларго — остров в архипелаге Лос-Канарреос в Карибском море, Куба.

См. также 
 Кейо — ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 «Кайё» — японский авианосец времён Второй мировой войны.